Gbarma kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Gbarma District, distrikt, Gbarpolu County, 
 Gbarma (klan i Liberia), Gbarpolu County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar